Leuzendorf bezeichnet folgende Orte in Deutschland:

 Leuzendorf (Schrozberg), Stadtteil und Dorf von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Leuzendorf in Unterfranken, Kirchdorf der Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern

Leuzendorf ist Teil des Namens von Gebäuden:

 Hof zu Leuzendorf, ehemaliger Edelhof in Graz, Steiermark 
 Schloss Leuzendorf, bei Leuzendorf, Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:

 Leutendorf
 Loitzendorf (Begriffsklärung)